Daisenberger ist der Name von:

 Johann Nepomuk Daisenberger (1753–1820), deutscher Theologe und Propst
 Johann Michael Daisenberger (1772–nach 1848), deutscher Buchhändler und Verleger
 Joseph Alois Daisenberger (1799–1883), deutscher katholischer Pfarrer, Spielleiter und Textdichter der Oberammergauer Passionsspiele
 Alois Daisenberger (1864–1951), deutscher Politiker (BVP), Pfarrer und Landwirt, MdL Bayern